Апамеја може да се односи на:
 Апамеја (Фригија), антички град у Фригији
 Апамеја (Битинија), антички град у Битинији
 Апамеја (Еуфрат), антички грчки град на левој обали реке Еуфрат
 Апамеја (Сирија), антички град у Сирији